Thielle kan avse:
 Thielle, Neuchâtel, ort i kantonen Neuchâtel, Schweiz
 det franska namnet på floden Zihl i Schweiz